Драгумис () е виден гръцки македонски род от село Богатско (Вогацико), Костурско.

Основател на рода е Маркос Драгумис (1770 - 1854) от Богатско, който е член на Филики Етерия и взима дейно участие в Гръцката война за независимост в началото на XIX век и в изграждането на новата гръцка държава. Неговият син Николаос Драгумис (1840 - 1909) е секретар на Йоанис Каподистрияс и министър на външните работи и на флота. Единият син на Николаос Маркос Драгумис (1840 - 1909) прави дипломатическа кариера, а другият Стефанос Драгумис (1842 – 1923) се занимава с политика и в 1909 година за десет месеца е министър-председател на страната.

Може би най-известният член на рода Драгумис е синът на Стефанос Драгумис Йон Драгумис (1878 - 1920), гръцки дипломат, водач на Гръцката въоръжена пропаганда в Македония и лидер на антивенизелистката фракция. На Йон Драгумис е кръстен демът, чийто център е Богатско. Вторият син на Стефанос Драгумис Филипос прави политическа и дипломатическа кариера, а сестра му Наталия е жена на Павлос Мелас.

Родословно дърво

Бележки